Encefalomielite acuta disseminata: sindrome infiammatoria demielinizzate a decorso monofasico che colpisce il sistema nervoso centrale. 
Electronic data processing: sistema automatizzato per processare dati commerciali.
Nintendo EAD (Entertainment Analysis and Development): divisione interna di Nintendo il cui scopo principale è quello di sviluppare giochi.
Emergency Airworthiness Directive: una prescrizione di aeronavigabilità di emergenza.